

Nature 

 Zaban est le nom malien du fruit de Landolphia senegalensis, également appelé malombo au Congo et maad au Sénégal.

Histoire 

 Zaban est un chef lombard du .
 Zaban est une ancienne ville d'Iran.